La Batalla de Camerinum el 298 aC, va ser la primera batalla de la tercera guerra samnita. Durant la batalla, els samnites van derrotar els romans, que eren comandats per Luci Corneli Escipió Barbat.

Derrotes romanes
Batalles de la República Romana
Guerres Samnites